A Troféu Cinco Violinos de 2012 foi a 1ª edição do Troféu Cinco Violinos disputada no dia 12 de agosto no Estádio José Alvalade, Lisboa. O troféu foi vencido pelo anfitrião  após uma vitória por 1 a 0 sobre o .

Detalhes do jogo 

2012
Desporto em Portugal em 2012